Il doppio del torneo di tennis Cadillac Pro Indoor USTA Challenger 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Jim Thomas e Laurence Tieleman che hanno battuto in finale Alejandro Hernández e David Roditi 7-6, 6-4.

Teste di serie 

 Alex O'Brien /  Jonathan Stark (quarti di finale)
 Rikard Bergh /  Jack Waite (primo turno)

 Doug Flach /  Brian MacPhie (quarti di finale)
 Devin Bowen /  Greg Van Emburgh (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Cadillac Pro Indoor USTA Challenger 1998